Qseven или Q7 — стандарт форм-фактора процессорных модулей, включающих в себя все основные компоненты обычного компьютера и предназначенных для установки в платы устройств прикладного назначения. Низкое энергопотребление и тепловыделение позволяют использовать процессорные модули в мобильных устройствах, в промышленных компьютерах, а также в сферах промышленной автоматизации и транспорта.

Модули форм-фактора имеют стандартизированный размер платы двух вариантов: длинной 70 мм и высотой 70 мм, либо длинной 70 мм и высотой 40 мм. В качестве разъёма стандарта используется разъём MXM c независимой от производителя платы распиновкой.

Стандарт развивается организацией Standardization Group for Embedded Technologies e.V.. Qseven является зарегистрированной торговой маркой организации SGeT e.V.. Логотип Qseven разрешается использовать только продуктам, которые полностью совместимы со стандартом Qseven.

Поддерживаемые шины 
Стандарт предусматривает современные высокоскоростные шины для взаимодействия с устройствами ввода-вывода и периферией:
 PCI Express,
 USB 2.0,
 USB 3.0,
 HDA (High Definition Digital Audio),
 I²S (Integrated Interchip Sound),
 SATA (Serial ATA),
 Gigabit Ethernet,
 DisplayPort,
 TMDS,
 LVDS (Low-voltage Differential Signaling),
 LPC (Low Pin Count),
 Secure Digital I/O (SD/MMC карты).

Технические характеристики

Разъём несущей платы 
В качестве разъёма используется краевой разъём MXM2 SMT с 230 выводами, использующийся также для подключения видеокарт PCI Express в мобильных устройствах. Включает в себя как сигнальные линии для обмена данными с несущей платой, так и питание. Напряжение питания составляет 5 В. В разъём также входит слот для подключения видеокарт MXM. Разъёмы выпускаются различными производителями в двух вариантах исполнения: высотой 5.5 мм и высотой 7.8 мм.

Плата процессорного модуля 
Модуль должен быть компактного размера 70 на 70 миллиметров. Версия 2.0 стандарта допускает исполнение процессорного модуля размером 40 на 70 миллиметров. Модуль механически вставляется в разъём несущей платы и может быть заменён на любой другой модуль данного форм-фактора.

В модуле размером 70 на 70 миллиметров, по верхнему краю платы, предусмотрен слой для охлаждения платы. Теплоотвод от центрального процессора, чипсета и оперативной памяти осуществляется с помощью медных прослоек. Рассеивание тепла предусмотрено для моделей, потребляющих до 12 Ватт.

Поддерживаемые возможности 
Интерфейс стандарта поддерживает передачу данных через различные системные шины. Поддерживаемые шины и количество каналов для шин незначительно отличаются для процессорных модулей на базе ARM и для процессорных модулей на базе x86.

См. также 
 ETX — форм-фактор материнских плат для встаиваемых устройств с поддержкой шины ISA.
 MicroPC — форм-фактор промышленных компьютеров архитектуры x86.
  — форм-фактор процессорных модулей с низким потреблением энергии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт стандарта Qseven.
 Разберемся в малом форм-факторе. Журнал ИСУП.
 Критерии выбора платы стандарта COM.
 Qseven® Specification. Qseven® pinout, electromechanical description and implementation guidelines.
 Qseven® Design Guide. Guidelines for designing Qseven® carrier boards.
 Qseven® Specification. Qseven Camera Feature Connector.
 Qseven® Specification. Errata Sheet for Version 2.0.

Форм-факторы материнской платы
Промышленная автоматика
Автоматизация